В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Лорі Макніл здобула титул, у фіналі перемігши Сабін Аппельманс 2-6, 6-2, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Емі Фрейзер (чвертьфінал)
 Сабін Аппельманс (фінал)
 Наоко Савамацу (1-ше коло)
 Катаріна Ліндквіст (2-ге коло)

 Лаура Гільдемейстер (півфінал)
 Ева Швіглерова (чвертьфінал)
 Лорі Макніл (переможниця)
 Маріанн Вердел (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу